Диана Алексеевна Смирнова (2 октября 1925 — 31 июля 2021) — советский и российский художник народных промыслов, специалист в области кружевоплетения. Член СХ СССР (1965; СХР с 1991). Народный художник Российской Федерации (1999). Лауреат Государственной премии РСФСР имени И. Е. Репина (1991).

Биография 
Родилась 2 октября 1925 года в деревне Анисимово, Чагодощенского района, Вологодской области.

С 1945 по 1950 годы обучалась в Московском художественно-промышленном училище имени М. И. Калинина. В 1951 году переехала в Рязань и начала работать в кружевной отрасли Рязанского областного «Кружпромсоюза». Основной идеей Смирновой в то время было полностью возродить старинное Михайловское кружево.

В 1968 году стала участницей ВДНХ, в качестве экспонатов на выставке были представлены женские платья с цветным кружевом, фартуки, полотенца, салфетки, за свои достижения Смирнов была удостоена бронзовой медали ВДНХ. Изделия Смирновой стали появляться и за границей — во Франции, Японии, США. В 1973 году пяти изделиям по рисункам Смирновой впервые был присвоен Государственный знак качества СССР.

Многие произведения Смирновой хранится в собрании Рязанского государственного областного художественного музея имени И. П. Пожалостина — комплект «Юбилейный салют» (1984—1987), столешники — «Петухи» (1972) и «Сады цветут в Ижеславле» (1988), полотенце «Скопинское» (1989) и панно — «Птица счастья» (1995—2000).

С 1965 года Смирнова была избрана членом Союза художников СССР (с 1991 года Союза художников России). В 1991 году «за произведения вышивки, кружевоплетения и традиционного скопинского гончарства последних лет» была удостоена Государственной премии РСФСР имени И. Е. Репина.

В 1976 году Смирновой было присвоено почётное звание заслуженного художника РСФСР, в 1999 году — народного художника Российской Федерации.

В 2018 году Смирнова была удостоена высшей наградой Союза художников России — золотой медалью имени В. И. Сурикова.

Скончалась 31 июля 2021 года.

Библиография 
 Климова Н. Т., Смирнова Д. А. Народный орнамент в композиции художественных изделий: цветное коклюшечное кружево : [учебное пособие для художественно-промышленных училищ и училищ прикладного искусства] / Н. Т. Климова. — Москва : Изобразительное искусство, 1993 г. — 222 с. — ISBN 5-85200-127-9

Награды

Звания 
 Народный художник Российской Федерации (1999)
 Заслуженный художник РСФСР (1976)
 Почётный гражданин

Премии 
 Государственная премия РСФСР имени И. Е. Репина (1991 — «за произведения вышивки, кружевоплетения и традиционного скопинского гончарства последних лет»)

Другие награды 
 Золотая медаль имени В. И. Сурикова СХР (2018)
 Медали ВДНХ

Примечания

Литература 
 Рязанская энциклопедия / гл. ред. В. Н. Федоткин. — Рязань, 1999—2004. Т. 2 : Н — Я. — Пресса, 2000 г. — 719 с.
 Заслуженный художник России, лауреат Государственной премии Диана Алексеевна Смирнова : Кружево : Кат. выст. / Составитель О. А. Козадерова; Авт. вступ. ст. Н. Т. Климова. — Рязань : Март, 1995 г. — 33 с.
 Смирнова Диана Алексеевна : К 75-летию со дня рождения художника декоративно-прикладного искусства, члена Союза художников СССР, заслуженного художника РСФСР, лауреата Государственной премии России / Ю. И. Веденин // Календарь знаменательных и памятных дат по Рязанской области на 2000 год. — Рязань, 1999 г. — С. 77—78

Ссылки 
 
 
 
  Страница Д. А. Смирновой на сайте Рязанского отделения СХР

Художники СССР
Художники России
Художники декоративно-прикладного искусства
Выпускники МГХПА имени С. Г. Строганова
Члены Союза художников СССР
Члены Союза художников России
Члены Рязанского союза художников